September signifie septembre en anglais, et est aussi le nom du mois de septembre en latin.

Cinéma

Production 

 , compagnie britannique indépendante de production de télévision et de cinéma.

Film 

 , film chinois de Tian Zhuangzhuang sorti en 1984 ;
 September, film américain de Woody Allen sorti en 1987 ;
 September, court métrage allemand de Thomas Schmidt sorti en 1989 ;
 , film allemand de Max Färberböck sorti en 2003 ;
 September, film australien de Peter Carstairs sorti en 2007 ;
 September, court métrage britannique de Esther Campbell sorti en 2008 ;
 , drame turc de Cemil Ağacıkoğlu sorti en 2011 ;
 , drame grec de Penny Panayotopoulou sorti en 2013.

Musique

Artiste 

 , groupe de jazz fusion yougoslave ;
 , chanteuse suédoise.
 Dulcie September (Dulcie Evonne September) (1935-1988), personnalité politique sud-africaine et militante anti-apartheid.

Album 

 The September EP, EP d'Anorexia Nervosa sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , standard de Kurt Weill ;
  est une chanson d'Earth, Wind and Fire présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jean Michel Jarre présente sur l'album Révolutions sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ryan Adams présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Daughtry présente sur l'album  sorti le .

Divers 

 « Eternal September » est un terme tiré d'Usenet.

Homonymie de titre